Victory (draaiorgel)
Victory Motorcycles, een Amerikaans motorfietsmerk
Victory (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Victory (scheepstype), een klasse schepen uit de Tweede Wereldoorlog
HMS Victory (schip, 1765), een Brits oorlogsschip
Victory Records, een platenlabel
Escape to Victory, een film uit 1981, ook bekend als Victory
Victory (1919), een Amerikaanse stomme film uit 1919